Тейя () — божество-титаніда у давньогрецькій міфології, матір Геліоса (Сонця) та Селени (Місяця).

Астрономічні об'єкти 
 Тейя — гіпотетична планета, що, ймовірно, зіткнулася з Землею 4,5 мільярда років тому й утворила Місяць.
 Тейя — астероїд під номером 405 головного поясу, відкритий 1895 року.
 Тейя — кратер на астероїді Веста.

Історичні персоналії 
 Тейя ( ? —  ~552 року н. е.) — останній остготський король Італії.